Глория ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Паулу-Афонсу. Население составляет 15 831 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 402,488 км². Плотность населения — 11,3 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 284.831.398,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.681,14 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,641 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Важнейшие населенные пункты 

Муниципалитеты штата Баия